Daniel Martínez peut désigner :
 Daniel Martínez (né en 1957), homme politique uruguayen ;
 Daniel Felipe Martínez (né en 1996), cycliste colombien.